Pau de Braúna é um grupo musical formado no Rio de Janeiro por Luciane Menezes, no cavaquinho e voz; Kiko Horta, no acordeom; Marcelo Bernardes, no saxofone e flauta; Paulinho Dias, na percussão; Marcos André como vocalista; Lysia Menezes, como vocalista; Josemen Honaime, no violão; e Bruno Abre, na zabumba.

Em 2003 com o apoio do diretor de marketing da Embratel, Wallace Grecco, o grupo lançou o primeiro CD.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de música popular brasileira